Font del Poble (Abella de la Conca), font al Pallars Jussà
 Font del Poble (Castellcir), font al Moianès
 Font del Poble (Herba-savina), font a Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Font del Poble (Monistrol de Calders), font al Moianès
 Font del poble d'Oix, font a Montagut i Oix (Garrotxa)
 Font del Poble de Torrefeta, font a Torrefeta i Florejacs (Segarra)